Shorewood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Shorewood (Illinois)
 Shorewood (Minnesota)
 Shorewood (Oregon)
 Shorewood (Wisconsin), im Milwaukee County

Siehe auch:
 Shorewood Hills